Bieg kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968 w Grenoble został rozegrany 9 lutego. Wzięły w nim udział 34 zawodniczki z 11 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Szwecji Toini Gustafsson.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968